I Crocodyloidea sono una superfamiglia di coccodrilli evolutasi nel Cretaceo superiore, circa 83,5 milioni di anni fa. Questa superfamiglia, è definita come "Crocodylus niloticus (il coccodrillo del Nilo) e tutti i coccodrilli più strettamente legati a C. niloticus che ad Alligator mississippiensis (l'alligatore del Mississippi) e Gavialis gangeticus (il gaviale).

Filogenesi 
Cladogramma basato sugli studi Brochu CA, Njau J., Blumenschine RJ, Densmore LD (2010):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Coccodrilli